Rhizosphaerina är ett släkte av svampar. Rhizosphaerina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhizosphaerina